Plaats in Indonesië
 Sokawera (Cilongok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sokawera (Padamara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Sokawera (Somagede), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java